Jean-Pierre Gauthier peut désigner :
 Jean-Pierre Gauthier (1766-1815), militaire français ; 
 Jean-Pierre Gauthier (1965-), artiste (sculpteur québécois).